Плешь:
 Плешь — результат облысения.
 Плешь — остров архипелага Новая Земля.

См. также 
 Плешка
 Плешки
 Плешивец